Bitwa o Chorramszahr (1980)
 Bitwa o Chorramszahr (1982)